Miejscowości w USA:
 Ralls – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Crosby
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Ralls (ang. Ralls County) – w stanie Missouri